Љубово може бити:

 Љубово (Требиње), насељено мјесто града Требиња, Република Српска, БиХ
 Љубово (Исток), насељено мјесто у општини Исток, КиМ, Република Србија
 Љубово (Удбина), заселак насеља Бунића, у општини Удбина, у Лици, Република Хрватска